Fourneaux puede referirse a: 

 Fourneaux, comuna francesa en Loira.
 Fourneaux, comuna francesa en Mancha.
 Fourneaux, comuna francesa en Saboya.